Дми́трий Влади́мирович Гара́гуль () — казахстанский кёрлингист, действующий спортсмен.

Капитан сборной команды Северо-Казахстанской области по кёрлингу, Мастер спорта Республики Казахстан по кёрлингу, тренер по кёрлингу, судья первой категории, старший тренер молодёжной сборной Республики Казахстан по кёрлингу.

В составе национальных команд Казахстана участник , , Зимней Универсиады 2017, Зимних Азиатских игр 2017.

Играет в основном на позиции .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU
 
 
 
 

Кёрлингисты Казахстана
Кёрлингисты по алфавиту